Antoni steht für:

 Antoni, einen männlichen Vor- sowie Familiennamen

St. Antoni bezeichnet:
 den Heiligen Antonius
 St.-Antoni-Pass, Pass im Südschwarzwald, Gemeinde Häg-Ehrsberg
 St.-Antony-Hütte, älteste Eisenhütte des Ruhrgebiets

St. Antoni ist der Name folgender Ortschaften:
 Sant Antoni de Portmany, Stadt auf Ibiza
 St. Antoni FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Sankt Antoni (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Antony (Begriffsklärung), Anthony, St. Anton, Antonius
 Antoniberg